Diversi personaggi hanno portato il nome di Vittoria Colonna

Vittoria Colonna (Marino, 1490 – Roma, 1547) poetessa ed intellettuale italiana.
Vittoria Colonna Henriquez-Cabrera, (Marino, 1558 – Medina de Rioseco (Spagna), 1633) figlia di Marcantonio. Fu Duchessa di Medinaceli, Contessa di Modica e fondatrice di Vittoria (Italia).
 Vittoria Colonna, sposata nel 1552 con don Garcia Alvarez de Toledo Marchese di Villafranca, figlia di Ascanio I Colonna (di Paliano)
 Vittoria Colonna, duchessa Sforza Cesarini (1846-1932)